'''Wittich är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf von Wittich (1836–1906), preussisk general
 Christopher Wittich (1625–1687), nederländsk teolog
 Jacob Wittich (1671–1739), tysk filosof och matematiker
 Karl Wittich (1840–1916), tysk historiker
 Ludwig von Wittich (1818–1884), preussisk general
 Marie Wittich (1868–1931), tysk operasångerska
 Paul Wittich (1546–1586), tysk matematiker och astronom

Se även 

 Wittig

Tyska efternamn